

Топоніми 

 Сімокава (Хоккайдо)

Прізвища 

 Сімокава Мікуні — японська співачка, автор саундтреку до аніме Full Metal Panic!
 Сімокава Хекотен — японський художник, Манґака
 Сімокава Осану — японський режисер аніме
 Сімокава Кеніті — японський футбольний голкіпер
 Сімокава Сейго — японський футболіст